Pise est une ville d'Italie célèbre dans le monde principalement pour sa tour penchée.
 Pise était une ancienne ville grecque en Élide.

Paronyme 
pisé